Кубок мира по шахматам 2017 года — шахматный турнир, проходивший по олимпийской системе в Тбилиси со 2 по 27 сентября. Победителем турнира во второй раз в своей шахматной карьере, спустя 12 лет после первой победы в 2005 году, стал армянский гроссмейстер Левон Аронян.

Два финалиста кубка мира, Левон Аронян и Дин Лижэнь (помимо Сергея Карякина — победителя предыдущего турнира претендентов и участника матча за звание чемпиона мира 2016), получили места в турнире претендентов 2018 года.

Сергей Карякин — обладатель кубка мира — потерпел поражение от другого россиянина Даниила Дубова и выбыл из турнира во втором раунде.

Выборы места проведения 
На 85-ом конгрессе ФИДЕ, состоявшемся в ходе 41-й шахматной Олимпиады, международная шахматная федерация получила две заявки на проведение кубка мира 2017 и шахматной олимпиады 2018 от национальных федераций Грузии и Южной Африки. Южная Африка в качестве мест проведений турниров предложила города Сан-Сити и Дурбан, Грузия — Тбилиси и Батуми соответственно. Несмотря на то, что Гарри Каспаров выразил поддержку южноафриканской заявке в ходе его президентской кампании, выиграла Грузия (93 голоса против 58).

Формат 
Турнир проводится по нокаут-системе, за исключением того, что в определённом случае может потребоваться дополнительный матч за третье место (см. #кандидаты квалификации).

Каждый матч на турнире состоит из двух партий (кроме финала и матча за третье место, где таких игр будет четыре) с контролем времени 90 минут и 30 секунд фишеровского добавления на первые сорок ходов, а после преодоления рубежа сорокового хода ещё 30 минут при том же добавлении.

Если после двух партий счёт в матче остаётся равным, назначается тай-брейк, который будет играться на следующий день. Тай-брейк разыгрывается по следующей системе:
 Две партии в быстрые шахматы (25 минут с 10-секундным добавлением).
 Если счёт остаётся ничейным после двух быстрых партий, играются ещё две партии с контролем 10 минут с 10-секундным добавлением на ход.
 Если счёт остаётся ничейным после четырёх партий в быстрые шахматы, соперники играют две партии в блиц с контролем пять минут и три секунды добавления.
 Если счёт остаётся ничейным и в этом случае, тогда назначается так называемая партия смерти (или армагеддон), в которой у белых пять минут, у чёрных четыре, но ничья в партии считается победой чёрных. Начиная с 61-го хода в партии смерти появляется трёхсекундное добавление на ход.

Квалификация финалистов 
В турнир претендентов проходят участники финала кубка мира. Однако, так как Магнусу Карлсену (чемпион мира) и Сергею Карякину (участник последнего матча за звание чемпиона мира) квалификация на турнир претендентов не нужна, были разработаны определённые правила:
 Если ни Карлсен, ни Карякин не выходят в финал, участниками турнира претендентов становятся финалисты (обычная система).
 Если Карлсен и Карякин оба выходят в финал, то два других полуфиналиста получают места в турнире претендентов.
 Если в финал выходит либо Карлсен, либо Карякин, тогда другой финалист получает место в турнире претендентов, а два проигравших полуфиналиста играют матч за третье место, победитель которого также квалифицируется в турнир претендентов. Матч за третье место играется на тех же условиях, что и финал.

Карякин проиграл во втором раунде, Карлсен — в третьем, поэтому имела место обычная система.

Расписание 
Каждый из первых шести туров занимает три дня: по одному дню на две обычные партии, затем третий день на тай-брейк, если таковой потребуется. Финал длится четыре дня, в пятый проводится тай-брейк (если потребуется)
 Раунд 1: 3-5 сентября
 Раунд 2: 6-8 сентября
 Раунд 3: 9-11 сентября
 Раунд 4: 12-14 сентября
 Раунд 5: 15-17 сентября
 День отдыха: 18 сентября
 Раунд 6: 19-21 сентября
 День отдыха: 22 сентября
 Финал (и матч за третье место, если потребуется): 23-26 сентября
 Тай-брейк на финал и на матч за третье место (если потребуется): 27 сентября
Все раунды будут начинаться в 15:00 по местному времени (11:00 UTC).

Призовые 

Согласно регламенту, организаторы не компенсируют затраты игроков на авиабилеты.

Участники 
Участники отсортированы по рейтингу ФИДЕ на август 2017 года. Все игроки — гроссмейстеры, если не указано иное.

<Li> , 2822 (Чемпион мира)
<Li> , 2810 (R)
<Li> , 2807 (R)
<Li> , 2803 (R)
<Li> , 2799 (R)
<Li> , 2797 (R)
<Li> , 2792 (R)
<Li> , 2789 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2783 (R)
<Li> , 2777 (R)
<Li> , 2773 (WC)
<Li> , 2772 (WC)
<Li> , 2753 (AS16)
<Li> , 2751 (R)
<Li> , 2751 (WC)
<Li> , 2745 (E16)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2744 (R)
<Li> , 2743 (R)
<Li> , 2742 (ON)
<Li> , 2739 (AS16)
<Li> , 2738 (R)
<Li> , 2737 (E16)
<Li> , 2734 (WC)
<Li> , 2731 (E17)
<Li> , 2729 (R)
<Li> , 2728 (ACP)
<Li> , 2728 (E17)
<Li> , 2724 (E16)
<Li> , 2717 (E16)
<Li> , 2715 (E17)
<Li> , 2710 (AS17)
<Li> , 2710 (R)
<Li> , 2707 (E16)
<Li> , 2707 (E17)
<Li> , 2706 (R)
<Li> , 2702 (AS17)
<Li> , 2702 (E16)
<Li> , 2702 (E17)
<Li> , 2696 (E16)
<Li> , 2695 (E17)
<Li> , 2693 (AS17)
<Li> , 2692 (E17)
<Li> , 2692 (PN)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2687 (E16)
<Li> , 2682 (Z2.1)
<Li> , 2680 (AF)
<Li> , 2677 (PN)
<Li> , 2675 (E17)
<Li> , 2675 (R)
<Li> , 2666 (E16)
<Li> , 2665 (E17)
<Li> , 2662 (Z2.1)
<Li> , 2660 (E17)
<Li> , 2654 (E17)
<Li> , 2654 (E16)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2652 (PN)
<Li> , 2652 (E17)
<Li> , 2650 (E16)
<Li> , 2650 (Z2.5)
<Li> , 2648 (E16)

<Li> , 2648 (AM17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2646 (E17)
<Li> , 2645 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2644 (E16)
<Li> , 2643 (AM17)
<Li> , 2642 (E17)
<Li> , 2641 (Z2.4)
<Li> , 2641 (AM16)
<Li> , 2640 (E16)
<Li> , 2640 (E17)
<Li> , 2633 (J16)
<Li> , 2629 (AM16)
<Li> , 2629 (Z3.3)
<Li> , 2628 (E17)
<Li> , 2627 (Z2.1)
<Li> , 2627 (E16)
<Li> , 2620 (AM17)
<Li> , 2618 (AS16)
<Li> , 2615 (E17)
<Li> , 2614 (AM17)
<Li> , 2606 (E16)
<Li> , 2596 (E17)
<Li> , 2591 (E16)
<Li> , 2590 (ON)
<Li> , 2589 (AS16)
<Li> , 2586 (E16)
<Li> , 2585 (ON)
<Li> , 2580 (E17)
<Li> , 2580 (J15)
<Li> , 2580 (AM16)
<Li> , 2579 (AM17)
<Li> , 2579 (Z3.7)
<Li> , 2577 (PN)
<Li> , 2576 (AS16)
<Li> , 2575 (AS17)
<Li> , 2573 (E16)
<Li> , 2573 (AM17)
<Li> , 2565 (AM16)
<Li> , 2556 (N)
<Li> , 2555 (AS17)
<Li> , 2551 (E17)
<Li> , 2545 (PN)
<Li> , 2543 (Z2.3)
<Li> , 2537 (Z2.5)
<Li> , 2533 (Z3.1)
<Li> , 2531 (Z2.4)
<Li> , 2529 (Z3.4)
<Li> , 2525 (E16)
<Li> , 2522 (Z2.2)
<Li> , 2519 (ON)
<Li> , 2508 (Z3.6)
<Li> , 2487 (Z4.1)
<Li> , 2478 (Z3.3)
<Li> , 2455 (Z4.2)
<Li> , 2455 (Z3.4)
<Li> , 2454 (Z3.2)
<Li> , 2451 (Z3.5)
<Li> , 2449 (AF)
<Li> , 2427 (Z3.5)
<Li> , 2398 (Z4.3)
<Li> , 2377 (Z2.3)
<Li> , 2255 (Z4.4)

Квалификация на кубок мира 
 Чемпион мира (1)
 WC: Полуфиналисты кубка мира по шахматам 2015 (4)
 J15, J16: Победители юношеских чемпионатов мира 2015 и 2016 (2)
 R: Рейтинг (средний рейтинг с февраля 2016 по январь 2017) (19)
 E16 and E17: Чемпионат Европы по шахматам 2016 (23) и 2017 (22)
 AM16 and AM17: Чемпионат Америки по шахматам 2016 (4) and 2017 (6)
 AS16 and AS17: Чемпионат Азии по шахматам 2016 (5) and 2017 (5)
 AF: Чемпионат Африки по шахматам 2017 (2)
 Турнир северных стран (N), Z2.1 (3), Z2.2 (1), Z2.3 (2), Z2.4 (2), Z2.5 (2), Z3.1 (1), Z3.2 (1), Z3.3 (2), Z3.4 (2), Z3.5 (2), Z3.6 (1), Z3.7 (1), Z4.1 (1), Z4.2 (1), Z4.3 (1), Z4.4 (1): Региональные чемпионаты
 ACP: шахматист, показавший лучший результат в АШП-туре, не квалифицировавшийся по другим критериям (1)
 PN: Номинации президента ФИДЕ (5)
 ON: Номинации организаторов (4)

Результаты, 1/64 финала — 1/8 финала

Секция 1

Секция 7

Секция 8

Результаты 1/4 финала, 1/2 финала, финал

Финал

Полемика по поводу дресс-кода 
Незадолго до начала первой партии третьего раунда между Антоном Ковалевым и Максимом Родштейном у Ковалева состоялся разговор с арбитром по поводу дресс-кода, а конкретно — шорт, которые он носил. Стоит отметить, что в этой же паре шорт Ковалев играл в первых двух раундах. К данной дискуссии подключился организатор турнира Зураб Азмайпарашвили, который заявил Антону, что его одежда нарушает дресс-код ФИДЕ и что он будет финансово наказан, если не сменит форму одежды. Ковалев пояснил, что такие же шорты он носил на Кубке мира 2015 без каких-либо инцидентов, но Азмайпарашвили вновь возразил и сказал, что в этой одежде Ковалев «похож на цыгана». Ковалев воспринял это как расовое оскорбление, после чего покинул турнирный зал и не вернулся. Он выписался из отеля и заказал билет до Далласа, где учится на магистра в Техасском Университете. Федерация шахмат Канады подала официальную жалобу по поводу данного инцидента.

Комментарии

См. также 
 Кубок мира по шахматам 2013
 Кубок мира по шахматам 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Турнирная сетка (PDF). FIDE, Август 2017
 Архив трансляций Кубка мира по шахматам 2017

2017
2017 год в шахматах
Международные шахматные турниры в Грузии
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Сентябрь 2017 года
Спорт в Грузии в 2017 году